Murga est un village faisant partie de la municipalité d'Ayala dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque, en Espagne.
 Murga, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Srbica, district de Kosovska Mitrovica.
 Murga, une commune de Hongrie
 La murga est un phénomène de carnaval uruguayen et argentin.

Homonymie de toponyme